Liboumbi kan syfta på följande platser:

Gabon 

 Liboumba, vattendrag, Ogooué-Ivindo, 
 Lébombi, vattendrag, Haut-Ogooué,